Rio Juari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão Juaru, vattendrag, Tocantins, 
 Rio Juari (vattendrag i Brasilien), Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar